Johann Helbig ist der Name folgender Personen:

* Johann Helbig (Pädagoge) (1889–1965), deutscher Pädagoge und Verbandsfunktionär
 Johann Amadeus Helbig (1812–1866), deutscher Jurist und Revolutionär 
 Johann Friedrich Helbig (1680–1722), deutscher Dichter, Sänger und Kapellmeister
 Johann Gottlieb Helbig (1812–nach 1851), deutscher Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Johann Lorenz Helbig (1662–1721), deutscher Theologe und Schriftsteller 

Siehe auch:
 Johannes Helbig